

Patronyme 
 Lozen est la sœur du chef amérindien Victorio.

Toponymes

Lozen, un hameau rattaché à la ville de Bocholt, en Belgique.

Le nom est écrit Лозен en bulgare.
 Lozen, village bulgare de l'obchtina de Lyoubimets, situé dans l'oblast de Khaskovo.
 Lozen, village bulgare de l'obchtina de Septemvri, situé dans l'oblast de Pazardjik.
 Lozen, village bulgare de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad.
 Lozen, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.
 Lozen, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.

Lozen, hameau rattaché à la commune d'Ultzama en Navarre.